Wiedenhof bezeichnet

 Wiedenhof, frühere Bezeichnung für einen Pfarrsitz

Orte:
 Wiedenhof (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Wiedenhof (Dorp), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Wiedenhof (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Wiedenhof (Jesteburg), Ortsteil der Gemeinde Jesteburg, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Wiedenhof (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wiedenhof (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiedenhof (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiedenhof (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Wiedenhof (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wiedenhof (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wiedenhof (Steinach), Ortsteil der Gemeinde Steinach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wiedenhof (Theisseil), Ortsteil der Gemeinde Theisseil, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Wiedenhof (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
Wiedenhof (Wald), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Wiedenhof (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Wiedenhof (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft in Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Mitterwiedenhof, Oberwiedenhof, Unterwiedenhof
 Wiedenhofer, Wiedenhofen
 Widdenhof (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen